Malaltia de Creutzfeldt-Jakob, malaltia degenerativa i mortal del cervell
 Misioneras de Cristo Jesús, congregació religiosa fundada a Navarra
 MCJ també és el codi IATA de l'Aeroport La Majayura, al departament de La Guajira (Colòmbia)